Het ATP-toernooi van Belgrado 2022 (met de officiële naam Serbia Open) werd gespeeld van 18 tot en met 24 april 2022. Er werd gespeeld op de gravelbuitenbanen van het Tennis Center Novak in de Servische hoofdstad Belgrado.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Belgrado
ATP-toernooi van Belgrado